

Astronomia 
 Pluton – planeta karłowata Układu Słonecznego o numerze katalogowym 134340

Chemia 
 pluton (łac. plutonium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (symbol Pu)

Kultura 
 Pluton – obraz autorstwa Pata Rawlingsa
 Pluton – film amerykański z 1986 w reżyserii Olivera Stone'a z Willemem Dafoe i Charlie Sheenem w rolach głównych
 Pluton – gra komputerowa z 2002

Mitologia 
 Pluton – w mitologii rzymskiej bóg świata zmarłych
 Pluton (Hades) – w mitologii greckiej przydomek Hadesa

Służby mundurowe 
 pluton – w wojskowości nazwa pododdziału
 pluton – w pożarnictwie nazwa pododdziału
 Pluton-1 – pocisk moździerzowy kalibru 60 mm

Znak towarowy 
 Pluton – pierwsza polska marka kawy

Zobacz też 

 Pluton i Prozerpina – rzeźba Giovanniego Berniniego
 Pluton, Neptun i Jowisz – obraz olejny Caravaggia
 Pluto – strona ujednoznaczniająca
 Plutoid – planeta karłowata krążąca poza orbitą Neptuna
 Plutonek – planetoida krążąca po orbicie w rezonansie 3:2 z Neptunem
 Plutos – w mitologii greckiej bóg i uosobienie bogactwa